Regierung Bluhme steht für folgende Regierungen Dänemarks:
 Regierung Bluhme I (1852/53)
 Regierung Bluhme II (1864/65)